Andrjuschin oder Andrjuschina (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Sergejewna Andrjuschina (* 1985), russische Handballspielerin
 Jurij Andrjuschin, ukrainischer Schwimmer 
 Konstantin Andrjuschin (* 1975), kirgisischer Schwimmer 
 Tatjana Sergejewna Andrjuschina (* 1990), russische Fechterin